Антуан (Тони) Хей (; 19 сентября 1970, Берлин, ФРГ) — немецкий футболист, тренер.

Биография 
В начале своей карьеры играл в Бундеслиге за «Фортуну» из Дюссельдорфа и «Шальке 04». Затем долгое время выступал во Второй Бундеслиге, а также в командах из Англии и Кипра. Завершал свою карьеру Хей в «Ноймюнстере», в котором он выполнял роль играющего тренера. Затем специалист уехал в Африку, где долгое время он работал с различными сборными. Немец работал с Лесото, Гамбией, Либерией, Кенией и Руандой.

В 2018 году Хей был назначен главным тренером основной и молодежной сборной Мьянмы. В этом же году рамках Чемпионата АСЕАН подопечные немца при странных обстоятельствах сыграли вничью с Вьетнамом. Во время матча Хей подвергся критике за агрессивное поведение по отношению к игрокам соперника и их главному тренеру Пак Хан Со . В декабре 2018 года Федерация футбола Мьянмы отправила специалиста в отставку, однако менее, чем через год он вернулся на свою должность.

Достижения 
  Обладатель Кубка Кипра (1) : 2001/2002.

Семья ​ 
Отец Антуана Джонни Хей (род.1949) также был футболистом и играл за ряд немецких клубов. После завершения карьеры он возглавлял «Вупперталь».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Германии
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Игроки ФК «Фортуна» Кёльн
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Ноймюнстер»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Ноймюнстер»
Тренеры сборной Лесото по футболу
Тренеры сборной Гамбии по футболу
Тренеры сборной Либерии по футболу
Тренеры сборной Кении по футболу
Тренеры ФК «Монастир»
Тренеры ФК «Аль-Меррейх»
Тренеры сборной Руанды по футболу
Тренеры сборной Мьянмы по футболу